Birmingham Classic 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i Edgbaston Priory Club i Birmingham, Storbritannien i perioden 18. - 24. juni 2018. Det var den 37. udgave af Birmingham Classic, og turneringen var del af WTA Tour 2018 i kategorien WTA Premier 700. Den blev spillet under navnet Nature Valley Classic som følge af et navnesponsorat.

Singleturneringen blev for andet år i træk vundet af Petra Kvitová, som i finalen vandt med 4-6, 6-1, 6-2 over Magdaléna Rybáriková. Kvitová blev dermed den første spiller, der forsvarede titlen, siden Marija Sjarapova vandt to år i træk i 2004 og 2005. Det var hendes femte turneringssejr i 2018 og den 25. titel på WTA Tour i hendes karriere. Rybáriková var i en WTA-finale for første gang i 2018. Hun havde tidligere vundet turneringen i 2009.

I doublerækken sejrede Tímea Babos og Kristina Mladenovic efter finalesejr på 4-6, 6-3, [10-8] mod Elise Mertens og Demi Schuurs.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 871.028, hvilket var en stigning på ? % i forhold til året før.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 7. maj 2018 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Coric.top - Birmingham - 2018    
 WTA Archive - Birmingham 2018

Noter 

2018
WTA Tour 2018